Alexander Hendrik Metelerkamp (burgemeester van Gouda), 1744 - 1816
 Alexander Hendrik Metelerkamp (burgemeester van Veenendaal), 1834 - 1890